Чална — многозначный топоним в южной части Карелии:

 Чална — посёлок в Пряжинском районе
 Чална-1 — посёлок в Прионежском районе
 Чална (приток Шуи) — река в Кондопожском, Прионежском и Пряжинском районах
 Ча́лна — город в Бангладеш.